Абертилле́ри (, , английское произношение ) — крупнейший город в долине Эббу-Фах в графстве Блайнай-Гвент, церемониальное графство , Южный Уэльс, Великобритания. В прошлом часть . Название происходит от валлийского Abertyleri, что переводится как «устье реки Тиле́ри».

Через город проходит дорога А467, идущая от  в 22 километрах к югу от города до  в 8 километрах севернее. От города до Кардиффа примерно 40 километров, а до Бристоля примерно 75 километров.

У Абертиллери есть город-побратим — коммуна Руайя во Франции.

Транспорт 

В рамках восстановления  планируется восстановить движение поездов и по ветке до Абертиллери с восстановлением . Сейчас до ближайшей железнодорожной станции  существует регулярное автобусное сообщение.

Примечания

Ссылки 
 Abertillery Online 
 BBC On This Day item about Six Bells 
 
 Photos of Abertillery and surrounding area on geograph.org.uk 

Города Уэльса
Блайнай-Гуэнт